Филиппо Змальдоне (Смальдоне, ; ) — святой Римско-Католической Церкви, основатель женской монашеской конгрегации «Салезианские сёстры Святейшего Сердца». Стал известен своей социальной работой с глухонемыми, слепыми и сиротами.

В 1871 году был рукоположен в священника. Уже во время обучения в семинарии начал заниматься социальной работой с глухонемыми. В 1885 году основал социальное учреждение для глухонемых в Лечче. Также работал со слепыми и сиротами. 
В 1923 году, в возрасте 75 лет, умер от диабета.

8 мая 1996 года был причислен к лику блаженных папой Иоанном Павлом II и 15 октября 2006 года причислен к лику святых папой Бенедиктом XVI.

День памяти — 4 июня.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Примечания

Ссылки 
 Индекс святых 

Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Италии
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Бенедиктом XVI
Канонизированные в XXI веке